The Division steht für:
 The Division, deutscher Titel Lady Cops – Knallhart weiblich, US-amerikanische Fernsehserie (2001–2004)
 Tom Clancy’s The Division, Shooter-Spiel von Ubisoft (2016)
 Tom Clancy’s The Division 2, Shooter-Spiel von Ubisoft (2019)

Siehe auch:
 Division, Begriffsklärung